Tsuyu – termine giapponese usato in riferimento alla stagione delle piogge in Estremo Oriente
Tsuyu – salsa tipica della cucina giapponese